Die Targa Florio motociclistica war eine Motorsportveranstaltung für Motorräder, die zwischen 1920 und 1940 insgesamt 18-mal auf Sizilien ausgetragen wurde.

Geschichte 
Targa Florio motociclistica wurde von Vincenzo Florio, Geschäftsmann aus Palermo, als Pendant zum gleichnamigen Automobilrennen, dessen Initiator er auch war, ins Leben gerufen. Florio erhielt 1920 vom Moto Club d’Italia die Genehmigung, die I Targa Florio motociclistica” durchzuführen. Das Rennen wurde am 4. Oktober auf dem etwa 108 km langen Medio Circuito delle Madonie mit Start und Ziel in Cerda durchgeführt, auf dem von 1919 bis 1930 auch die Automobilrennen stattfanden. Sieger im über drei Runden mit 324 km ausgetragenen Rennen war Oreste Malvisi auf Harley-Davidson.

Die zweite Austragung des Rennens fand im September 1921 statt und lockte bereits die besten italienischen Fahrer jener Zeit an. Erstmals war die Targa Florio in verschiedenen Hubraumkategorien ausgeschrieben. Gesamtsieger wurde Domenico Malvisi auf Indian, Bruder des Vorjahressiegers. In der 500-cm³-Klasse errang Gino Finzi den ersten Sieg in der Geschichte der damals noch jungen Marke Moto Guzzi. 1923 fand die Motorradausgabe der Targa Florio erstmals gemeinsam mit dem Automobilrennen statt.

Im Jahr 1926 zählte die Veranstaltung erstmals zur Italienischen Straßenmeisterschaft. 1927 sah das Rennen u. a. mit der deutschen BMW-Werksmannschaft, die mit Ernst Jakob Henne, Hans Soenius und Paul Köppen antraten, internationale Beteiligung. Mit dem Münchner Orlindo Geißler auf Ernst-M.A.G. in der 350er-Wertung und Köppen in der Halbliterklasse sowie in der Gesamtwertung gab es gleichzeitig erstmals ausländische Sieger bei der Targa Florio.

Im Jahr 1928 wiederholte Geißler seinen Sieg in der 350-cm³-Kategorie. Der im Vorjahr noch mit technischem Defekt ausgeschiedene Henne siegte im 500er-Lauf sowie in der Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Köppen. Im Folgejahr entschied Köppen die Targa Florio zum zweiten Mal für sich. Diese Veranstaltung war gleichzeitig die letzte auf dem Medio Circuito delle Madonie. Ab 1930 fand die Targa Florio für Motorräder auf dem Circuito di Parco della Favorita im Parco della Favorita in Palermo statt und war von nun an komplett unabhängig von der Automobilveranstaltung.

Infolge der internationalen Krise, die das faschistische Königreich Italien mit dem Abessinienkrieg auslöste, fand von 1936 bis 1938 keine Targa Florio motociclistica statt. Im Mai 1939 wurde die Veranstaltung im Parco della Favorita wieder durchgeführt. Auch im April 1940 gab es eine Austragung – Italien trat erst am 10. Juni 1940 in den Zweiten Weltkrieg ein –, danach gab es kriegsbedingt keine weiteren Rennen.

Die Targa Florio für Automobile wurde 1948 wiederbelebt, ein Motorradrennen wurde nie wieder organisiert.

Statistik 
Fettgedruckt = Gesamtsieger

Verweise

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorradrennen
Motorsportwettbewerb in Italien
Sportveranstaltung in Sizilien
Erstveranstaltung 1920